Rüst ist der Familienname folgender Personen:

 David Rüst (1831–1916), deutscher Arzt, Paläontologe und Ornithologe
 Elisabeth Rüst (Else Ruest; Else Rüst; 1861–1945), deutsche Malerin und Grafikerin, siehe Elisabeth Ruest
 Ernst Rüst (1878–1956), Schweizer Chemiker
 Thomas Rüst (* 1952), Schweizer Journalist und Autor

Rüst ist weiterhin:
 Rüst (Viadukt), Eine alte Flurbezeichnung und Namensgeber für ein Viadukt im Zuge der Bahnstrecke Stolberg-Walheim
 Ruest, ein Ortsteil der Gemeinde Mestlin
 NSG "Auf der Rüst", ein Naturschutzgebiet bei Stolberg Rhld.

Siehe auch:
 Ruest (Begriffsklärung)